Saint-Maurice-de-Rémens é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Saint-Maurice-de-Rémens apresentava uma população de 664 habitantes, distribuídos por 320 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain